Сергей Сущенко:
 Сущенко, Сергей Александрович (1973—1993) — Герой Российской Федерации.
 Сущенко, Сергей Петрович (род. 1952) — российский учёный, профессор кафедры прикладной информатики Томского госуниверситета